Джасыл-Кёль — озеро в Чуйской области Киргизии, расположенное между хребтами Заилийский Алатау и Кюнгёй-Ала-Тоо.

Озеро Джасыл-Кёль находится на высоте 3116,8 метров над уровнем моря и имеет завальное происхождение. Озеро является одним из красивейших в горах северного Тянь-Шаня. Расположено между двумя моренами. Ширина этих естественных плотин — около 1 км каждая.

Озеро является узлом очень многих пешеходных маршрутов, идущих к берегам Иссык-Куля и долинам рек Чилик и Чонг-Кемин.

Флора и фауна 
В скалах, в непосредственной близости от озера, водятся ласки, а на альпийских лугах — сурки и горные индейки — улары. На склонах растёт большое количество эдельвейсов, примул и других цветов.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Чонг-Кимина
Озёра Чуйской области